

Гута-Стара — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Гута-Стара — село в гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства